Por Baudreville pode estar à procura de:
Baudreville (Baixa-Normandia) - uma comuna francesa, na região da Baixa-Normandia, departamento de Mancha, na França;
Baudreville (Centro) - uma comuna francesa, na região do Centro, departamento de Eure-et-Loir, na França.

Desambiguação